Лейне () — длинная льняная рубаха, характерная для ирландского народного костюма
 Лайне (, ранее Лейне) — река в Германии, приток Аллера.
 Лейне, Ким — датско-норвежский писатель